Дуатлон:
 Дуатлон — устаревшее название зимнего вида спорта, с июня 2011 г. переименован в скиатлон.
 Дуатлон — летний вид спорта (бег + велогонка + бег).